Терте́р (;  — Тартар, устар.  [Трту]) — река в Закавказье, правый приток Куры. Протекает на территории Азербайджана, часть течения фактически находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Река берёт начало и в верховьях протекает по Карабахскому нагорью (северо-восточная часть Армянского нагорья), а в низовьях — на Кура-Араксинской низменности, где пересекается Верхнекарабахским каналом.

Средневековое армянское название реки — Трту. Трту являлся одной из трёх главных рек Арцаха. В городе Барда на реке расположен мост VI—VII вв.

Характеристика 
Длина реки — 184 км. Площадь водосборного бассейна — 2650 км². Средний расход воды в 58 км от устья — 22,9 м³/с.

Исток реки находится на стыке двух хребтов — Сюникского и Михтукянд. Пробив путь в вулканогенных толщах, течёт в верхнем и среднем течении по каньону или широкому лесному ущелью. После выхода из гор — по засушливой Карабахской степи, до впадения в Куру. Притоки Тертера: Левчай, Тутгун.

Тертер является крупнейшей рекой на территории Нагорно-Карабахской Республики, на ней построено Сарсангское водохранилище и крупнейшая ГЭС Нагорного Карабаха — Сарсангская.

См. также 
 Гидрография Азербайджана
 Гидрография Нагорно-Карабахской Республики
 Мосты Гетавана

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Притоки Куры
Реки Азербайджана